Curación puede referirse a:
 La curación, proceso de restauración de la salud de un organismo desequilibrado, enfermo o dañado.
 La curación de contenidos, proceso de selección, transformación y difusión de información.

Enlaces externos 

 Curation .